Обле () — французская фамилия. Носители:

 Обле, Альбер (1851—1938) — французский художник.
 Обле, Жан Батист Кристиан (1720—1778) — французский натуралист.
 Обле, Луи (1901—1980) — французский архитектор.
 Обле, Феликс (1903—1978) — французский дизайнер.